Le championnat de La Réunion de football 2017 ou championnat de Division 1 Régionale est la  de la compétition.

Changements 
Plusieurs changements ont lieu cette saison. Tout d'abord le championnat retrouve l'ancienne formule c'est-à-dire que la saison se déroulera sur une année civile. La particularité de ce championnat édition 2017 est que elle se déroule sur six mois non stop sans trêve pour pouvoir revenir sur l'ancienne formule qui est sur l'année civile
. Enfin dans le cadre de la réforme de la Fédération Française de Football, l'appellation du championnat change, elle prend la dénomination de Régionale 1.

Les clubs de l'édition 2017 

 AJ Petite-Île	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 ASC Grands-Bois (Saint-Pierre)
 OCSA Léopards (Saint-André)
 AS Marsouins (Saint-Leu)
 Trois-Bassins FC
 SS Saint-Louisienne
 SDEFA (Saint-Denis)
 Saint-Denis FC
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC
 AS Sainte-Suzanne

Promus 
 ASC Grands-Bois
 OCSA Léopards
 Trois-Bassins FC* (repêché)

Relégués de l'édition précédente 
 AS Capricorne
 JS Piton Saint-Leu

Compétition

Classement 

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Matchs

Barrage de relégation 
Le match de barrage de relégation entre le douzième de Régionale 1 et le vainqueur du match du sommet seconds Régionale 2. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Régionale 1 2018 tandis que le perdant va en Régionale 2.

Meilleurs buteurs 
'''''mise à jour : '''''

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2016-2017

Références

Source 
 

2017
La Réunion